Lago del Barbellino
 Lago del Barbellino Naturale
 Rifugio Barbellino
 Coppa del Barbellino – competizione sciistica